Kapella kan syfta på:

 M/S Kapella – ett lastfartyg
 Kapella River – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Capella (olika betydelser)
 Cappella (olika betydelser)